85199 Habsburg – asteroide della fascia principale
 Castello di Habsburg – castello situato a Habsburg (Svizzera)
 Classe Habsburg – classe di navi da battaglia della marina militare dell'Impero austro-ungarico
 Habsburg – comune svizzero nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Habsburg – nome tedesco degli Asburgo, famiglia reale e imperiale d'Europa.

Pagine correlate 
SMS Habsburg – pagina di disambiguazione